Эдсон Антонио Альвардо Гарсия (; родился 27 сентября 1975 года в Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, центральный полузащитник. Известен по выступлениям за"Некаксу" и сборную Мексики. Участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Клубная карьера 
Альвардо начал карьеру в клубе «Некакса». 9 августа 1994 года в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере. 21 октября 1995 года в поединке против «Атласа» Эдсон забил свой первый гол за «Некаксу». В составе клуба Альвардо дважды выиграл чемпионат и завоевал Кубок и трофей Чемпион чемпионов Мексики. В 1998 году он перешёл в УАНЛ Тигрес, где провёл один сезон. После того, как Эдсон покинул стан «тигров», он без особого успеха выступал за «Монтеррей», «Сантос Лагуна» и «Эстудиантес Текос». В 2002 году Альвардо вернулся в «Некаксу», но реанимировать карьеру не смог. В 2003 году он завершил карьеру в клубе «Лагартос де Табаско».

Международная карьера 
16 ноября 1996 года в отборочном матче чемпионата мира 1998 против сборной Ямайки Альвардо дебютировал в сборной Мексики. В том же году в составе олимпийской сборной Мексики Эдсон принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Клубные

 «Некакса»
  Чемпионат Мексики по футболу — 1994/1995
  Чемпионат Мексики по футболу — 1995/1996
 Обладатель Кубка Мексики — 1994/1995
 Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики — 1995

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»